Старт-Пойнт () — мыс в районе Саут Хэмс графства Девон, Англия. Будучи одной из самых южных точек графства, мыс отмечает южный предел бухты , которая простирается на север до эстуария реки Дарт. На мысе находится одноимённый маяк.

Топонимика 
Название Старт () происходит от , которое значит «хвост». Подобным образом в английском языке формируются также названия птиц с примечательными хвостами, например redstart ( — красный + start от  — хвост = красный хвост), что значит горихвостка, которую часто называют firetail ( — огонь + tail — хвост = огненный хвост).

Геология 
Мыс сложен в основном из зелёных и слюдяных сланцев, сформировавшихся в результате изменения (метаморфизма) девонских осадочных пород во время горообразовательного периода в конце каменноугольного периода.

Примечания

Литература 
 

География Англии
Девон
Мысы Великобритании
Мысы Атлантического океана